Зо́ран Си́мович (; 2 ноября 1954, Мойковац, ФНРЮ) — югославский футболист, вратарь.

Ранние годы 
Зоран Симович родился 2 ноября 1954 года в городке Мойковац на севере Черногории. Его родители, Вукол и Милка Симовичи, — этнические сербы. У Зорана было три брата: Никола, Борк и Веселин. Футболом Зоран увлёкся в детстве, когда тётка Рада подарила племянникам три футбольных мяча. В 1965 году семейство переехало в сербский город Крушевац, жило небогато, на съёмных квартирах. Зоран вскоре оказался в детской команде местного футбольного клуба «Траял», а в 1969 году перешёл в другой местный клуб, «Напредак».

Клубная карьера 
В 1975 году Симович попал в основной состав «Напредака», выступавшего в то время во втором дивизионе чемпионата Югославии. Дважды при нём клуб выигрывал Вторую лигу Югославии и выходил в первую, где Симович был основным вратарём.

Хорошо проявив себя в играх на «Напредак», Зоран в 1980 году перешёл в хорватский клуб «Хайдук» из города Сплит. Симович пришёл в команду как основной вратарь, но после первого сезона проиграл конкуренцию молодому воспитаннику клуба Ивану Пудару. Лишь в 1983 году Симович закрепился в основном составе и провёл лучший сезон югославского этапа своей карьеры. Вместе с «Хайдуком» он в сезоне 1983/84 выиграл Кубок Югославии, а в Кубке УЕФА его клуб дошёл до полуфинала, где в упорной борьбе уступил английскому «Тоттенхэм Хотспур». По итогам голосования, проведённого газетой «Вечерние новости», Симович был признан лучшим футболистом 1983 года в Югославии.

Летом 1984 года Симовича пытались приобрести английские клубы «Тоттенхэм Хотспур» и «Ноттингем Форест». С одним из них он даже заключил контракт, но переезд в Англию не состоялся из-за сложностей с получением разрешения на работу. Тогда Зоран перешёл в турецкий «Галатасарай». Там он провёл шесть лет, дважды выиграв национальный чемпионат, один раз Кубок Турции и дважды Кубок президента. Три года подряд Симовича признавали лучшим игроком чемпионата Турции. В 1990 году 36-летний вратарь принял решение о завершении игровой карьеры. Позднее ему была предложена должность в тренерском штабе Карла-Хайнца Фельдкампа, от которой Симович отказался.

Выступления за сборную 
Осенью 1983 года тренер национальной сборной Югославии Тодор Веселинович вызвал Симовича в команду накануне решающих матчей отборочного турнира к чемпионату Европы. Дебют Зорана состоялся 12 октября 1983 года в матче с норвежцами, которых югославы обыграли со счётом 2:1. Симович защищал ворота сборной и в решающем матче с Болгарией, победа над которой со счётом 3:2 позволила югославской сборной попасть на чемпионат Европы. Финальный турнир Симович начинал в качестве основного вратаря, но в первом матче с Бельгией пропустил два гола, забить югославы не смогли. На следующий матч с командой Дании место в воротах сборной занял Томислав Ивкович, пропустивший в итоге пять голов в свои ворота. В последнем матче группового этапа со сборной Франции вновь играл Симович. Югославы эту игру вновь проиграли и выбыли из турнира. После выступлений на провальном чемпионате Европы Симович за сборную Югославии больше не играл.

Статистика

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 10 / пропущено голов: 13; «сухие» матчи: 3; победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3.

Достижения 
 Чемпион Турции (2): 1986/87, 1987/88
 Обладатель Кубка Турции: 1984/85
 Обладатель Кубка Югославии: 1983/84
 Обладатель Кубка президента Турции (2): 1987, 1988
 Победитель Второй лиги Югославии (2): 1975/76, 1977/78
 Футболист года в Югославии: 1983
 Футболист года в Турции (3): 1985, 1986, 1987

Примечания 

Футбольные вратари-бомбардиры
Футболисты Югославии
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Напредак»
Игроки ФК «Галатасарай»